АО «Синарский трубный завод» — российское предприятие чёрной металлургии.

Относится к трубным заводам «Большой восьмёрки», крупное специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб. Входит в Трубную металлургическую компанию (ТМК).

Продукция 
СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента — бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, бесшовные горячекатаные, холоднодеформированные и теплоизолированные трубы.

Продукция завода используется нефтегазодобывающими объединениями, машиностроительными заводами, в энергетическом комплексе, многими строительными и коммунальными организациями.

Трубы производятся в соответствии со стандартами API, EN/DIN, ASTM. Система менеджмента качества сертифицирована по международным стандартам EN ISO 9001 / API Q1.

История 
28 февраля 1931 года Совет Народных Комиссаров постановил наряду с Липецким и Тульским строить и Синарский комбинат. 3 апреля 1931 года Уралобком принял резолюцию: «В порядке встречного плана путем изыскания ресурсов внутри области построить ещё один гигант, который бы явился вкладом уральских большевиков в индустриальную цепь заводов Урало-Кузбасса».

За годы существования завод неоднократно подвергался реконструкции с организацией новых и коренным усовершенствованием существующих производств. В 50-х годах предприятию было присвоено звание «Лучшее предприятие Свердловской области». В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Синарский трубный завод был награждён орденом Трудового Красного знамени за большой вклад в развитие трубной промышленности.

В 1992 году был преобразован в открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОАО «СинТЗ»). Во втором полугодии 1998 г по решению Совета директоров ОАО был создан Торговый дом «СинТЗ», который взял на себя вопросы реализации товарной продукции и снабжения производства трубной заготовкой.

В 2002 году предприятие вошло в состав ТМК.

Директора завода 

 с 2017 по настоящее время — В. А. Гагаринов
 с 2013 по 2017 — В. В. Попков
 с 2010 по 2013 — С. Г. Четвериков
 с 1984 по 2010 — А. И. Брижан
 с 1946 по 1968 Корепанов Семен Павлович
 с 1939 по 194? — А. Н. Бобров
 с 1938 по 1939 — Н. А. Иванов
 с 1937 по 1938 — Ф. К. Логийко
 с 1935 по 1937 — А. Е. Извеков
 с 1931 по 1935 — Н. И. Шмидт
 с 1931 по 1931 — Л. О. Траутман

Известные сотрудники 
 Викторов, Владимир Николаевич (1929—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Титаев, Иван Константинович (1912—1967) — Герой Социалистического Труда.
  Беляев Павел Иванович (1925—1970) - Герой Советского Союза

Литература 
 Синара: судьба и слава. Документальное повествование в исторических узлах / А. И. Грамолин, Э. А. Коридоров. — Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство. Новое время, 2004. — 256 с. — ISBN 5-9671-4008-7.

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «СинТЗ»
 Синарский трубный завод на BFM.ru

Источники 

Металлургические компании России
Предприятия чёрной металлургии СССР
Трубные предприятия России
Предприятия Каменска-Уральского
Металлургия Урала
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени